Имерхеви (, ) — долина на севере района Шавшат (исторический регион юго-западной Грузии — Шавшети) в провинции Артвин в Турции, на границе с Грузией. В этом районе 15 сел, населенных этническими грузинами, которые говорят на местном диалекте грузинского языка.

Описание 

Исторически долина Имерхеви была одним из субрегионов Шавшети, расположенном на верховьях реки Берты (), на востоке граничит с Нигали, на западе с Арсианским хребтом и Аджарией на севере. После того как эти территории были завоёваны Османской империей в XVI веке, Имерхеви (Имерхев) стал санджаком, и местные жители постепенно приняли ислам. Территория перешла к Российской империи по Берлинскому договору в 1878 году. Шавшети и Имерхеви были объединены в Шавшето-Имерхевский район (участок) в составе Батумской области.

По состоянию на 1886 год население района составляло 18 319 человек, из которых 41,2 % составляли грузины, 51,3 % турки и 7,0 % армяне. После Первой мировой войны (1914—1918 гг.) и кратковременной независимости Грузии (1918–1921 гг.) Имерхеви вошла в состав Турции в соответствии с территориальными изменениями в договорах Москвы и Карса 1921 года.

Население 
Население Имерхеви в основном состоит из этнических грузин (имерхевцы), которые живут в 14 деревнях вокруг , ранее известного как Диобани. Эти поселения имеют официальные турецкие и неофициальные грузинские названия:

Имерхевцы — мусульмане-сунниты, тесно связанные с турецким обществом. Почти все говорят на грузинском и турецком языках. Грузинский диалект, на котором говорят в этом районе, известен как имерхевский (имерхеули) и имеет много общих черт с соседним . Отражая некоторую внутреннюю дифференциацию, сохраняющуюся в грузинской общине Турции, имерхевцы утверждают, что по происхождению они отличаются от грузин в районе , которые приняли аджарскую идентичность. Первым, кто обратил внимание на местную культуру, был Николай Марр, который во время экспедиции в Шавшети в 1910 году собирал народную литературу и этнографическую информацию из нескольких деревень вдоль реки Имерхеви.

Примечания 

Субрегионы Тао-Кларджети
Грузины
Народы Грузии